Pacifiški otoki obsegajo 20.000 do 30.000 otokov v Pacifiku.

Seznam otokov 
 Ameriška Samoa (ZDA)
 Aunu'u
 Ofu
 Olosega
 Rose Island
 Swains Island
 Ta'u
 Tutuila
 Bakerjev otok (ZDA)
 Chatham Islands (Nova Zelandija)
 Chatham Island
 Pitt Island
 Clippertonov otok (Francija)
 Cookovi otoki
 Aitutaki
 Atiu
 Palmerston
 Mangaia
 Manihiki (Humphrey)
 Manuae
 Mauke
 Mitiaro
 Nassau
 Pukapuka (Danger)
 Rakahanga (Reirson)
 Rarotonga
 Suwarrow (Anchorage)
 Takutee
 Tongareva (Penrhyn)
 Velikonočni otok/Rapa Nui (Čile)
 Francoska Polinezija (Francija)
 Austral Islands
 Tubuai
 Society Islands
 Privetrni otoki
 Moorea
 Tahiti
 Tetiaroa
 Maiao
 Mehetia
 Zavetrni otoki
 Bora Bora
 Huahiné
 Maupiti
 Taha'a & Raïatea
 Tupai
 Mopelia
 Scilly
 Bellinghausen
 Marquises
 Fatu Hiva
 Hiva Oa
 Nuku Hiva
 Tahuata
 Ua Huka
 Ua Pou
 Hatutu
 Tuamotu
 Rangiroa
 Fakarava
 Mururoa
 Fangataufa
 Gambier Islands
 Mangareva
 Havajsko otočje (ZDA)
 Glavni otoki
 Havaji
 Kaho'olawe
 Kaua'i
 Lana'i
 Maui
 Moloka'i
 Ni'ihau
 O'ahu
 Northwestern Hawaiian Islands
 Kaula
 Nihoa
 Necker
 French Frigate Shoals
 Gardner Pinnacles
 Maro Reef
 Laysan
 Lisianski
 Pearl and Hermes Reef
 Midway
 Kure
 Howland Island (ZDA)
 Johnstonov atol (ZDA)
 Kermadec Islands (Nova Zelandija)
 Macauley Island
 Raoul Island
 Line Islands
 Caroline Island
 Flint Island
 Jarvis Island (ZDA)
 Kingman Reef (ZDA)
 Kiritimati (Božični otok)
 Malden Island
 Palmyra Atoll (ZDA)
 Starbuck Island
 Tabuaeran (Fanning Island)
 Teraina (Washington Island)
 Tongareva (Penhryn Island)
 Vostok Island
 Marianas Islands (United States)
 Guam
 Severno Marijansko otočje
 Saipan
 Rota
 Tinian
 Farallon de Pajaros
 Marshallovi otoki
 Bikini
 Enewetak
 Kwajalein
 Združene države Mikronezije (Caroline Islands)
 Chuuk (Truk)
 Pohnpei
 Ulithi
 Yap
 Nauru
 Nova Kaledonija (Francija)
 Chesterfield Islands
 Ilots du Mouillage
 Nova Kaledonija
 Ile des Pins
 Iles Bélep
 New Caledonia
 Loyality Islands
 Bagao
 Lifou
 Maré
 Ouvéa
 Nova Zelandija
 Glavni otoki
 D'Urville Island
 Great Barrier Island
 Južni otok
 Kapiti Island
 Severni otok
 Stewart Island
 Waiheke Island
 Za druge otoke glej Otoki Nove Zelandije Niue
 Palau
 Papua Nova Gvineja
 Bismarckov arhipelag
 Admiralty Islands
 Nova Britanija
 Nova Irska
 Saint Matthias Group
 Bougainville
 D'Entrecasteaux Islands
 Louisiade Archipelago
 Trobriand Islands
 Otočje Pitcairn
 Samoa
 Savai'i
 Upolo
 Salomonovi otoki
 Bellona
 Choiseul
 Florida Island
 Guadalcanal
 Malaita
 Maramasike
 New Georgia Islands
 Rennell
 Russel Islands
 San Cristobal
 Santa Cruz Islands
 Santa Isabel
 Shortland Islands
 Sikaiana
 Tulagi
 Ulawa
 Uki
 Tokelau
 Tonga
 Ha'apai
 Tongatapu
 Vava'u
 Tuvalu
 Funafuti
 Amatuku
 Avalau
 Falaoigo
 Fale Fatu (ali Falefatu)
 Fatato
 Fongafale
 Fuafatu
 Fuagea
 Fualefeke (ali Fualifeke)
 Fualopa
 Funafala
 Funamanu
 Luamotu
 Mateiko
 Motugie
 Motuloa
 Mulitefala
 Papa Elise (ali Funangongo)
 Teafuafou
 Te Afualiku
 Tefala
 Tengasu
 Telele
 Tengako (polotok otoka Fongafale)
 Tepuka
 Tepuka Vili Vili
 Tutanga
 Vasafua
 Nanumanga (ali Nanumaga)
 Nanumea
 Lakena
 Lefogaki
 Nanumea
 Teatua a Taepoa
 Temotufoliki
 Niulakita
 Niutao
 Nui
 Fenua Tapu
 Meang
 Motupuakaka
 Pakantou
 Piliaieve
 Pongalei
 Talalolae
 Tokinivae
 Unimai
 Nukufetau
 Faiava Lasi
 Fale
 Funaota
 Kongo Loto Lafanga
 Lafanga
 Matanukulaelae
 Motufetau
 Motulalo
 Motuloa (jug Nukufetauja)
 Motuloa (sever Nukufetauja)
 Niualuka
 Niuatui
 Sakalua
 Savave
 Teafatule
 Teafuaniua
 Teafuanonu
 Teafuone
 Temotuloto
 Nukulaelae
 Vaitupu
 Luasamotu
 Mosana
 Motutanifa
 Temotu
 Te Motu Olepa
 Tofia
 Vanuatu (Novi Hebridi)
 Ambrym
 Anatom
 Aoba
 Éfaté
 Erromango
 Espiritu Santo
 Hunter (zahtevata Francija in Vanuatu)
 Îles Banks
 Îles Torres
 Maéwo
 Matthew (zahtevata Francija in Vanuatu)
 Malakula
 Pentecóte
 Tanna
 Wake Island (ZDA)
 Wallis in Futuna (Francija)
 Futuna
 Wallis
 Zahodna Samoa (glej Samoa)
 Avstralija
 Lord Howe Island
 Norfolk
 Willis Island
 Torres Strait Islands

Pacifik